«Тараз» — казахстанский футбольный клуб из одноимённого города, Жамбылская область. Основан в 1960 году. Домашние матчи проводит на Центральном стадионе, вмещающем 12 525 зрителей. В сезоне 2018 занял второе место в Первой лиге и вернулся в Премьер-лигу.

История названий

«Тараз» в сезоне 2012 
28 декабря 2011 года на пост главного тренера «Тараза» был назначен сербский специалист, победитель кубка европейских чемпионов 90/91 Любомир Петрович. Под руководством Петровича «Тараз» занял 4-е место.

26 сентября 2012 года руководство клуба объявило об отказе от участия в чемпионате Казахстана и выходе из состава Федерации футбола Казахстана. Причиной послужило решение Федерации футбола Казахстана назначить переигровку матча Премьер-лиги Казахстана «Тараз» «Тобол» — 1:0, состоявшегося 24 сентября 2012 года. Футбольный клуб «Тобол» подал жалобу на предвзятое судейство, в результате чего рефери Сергей Пасько был дисквалифицирован пожизненно, один из лайнсменов — до конца сезона, результат матча аннулирован и назначена переигровка. В жалобе было указано, что С. Пасько ошибочно назначил пенальти в ворота ФК «Тобол», а в конце матча ошибочно отменил гол в ворота «Тараза» из-за положения «вне игры».

3 октября 2012 года Апелляционный комитет ФФК отменил решение Контрольно-дисциплинарного комитета об аннулировании итогов матча между командами «Тобол» и «Тараз» и последующей переигровке, объясняя тем, что «Тобол» нарушил порядок подачи протеста (ст. 145 Дисциплинарного регламента ФФК)

Сезон футбольный клуб «Тараз» завершил на четвёртом месте.

«Тараз» в сезоне 2013 
14 мая 2013 года Петрович был отправлен в отставку. Временно исполнял обязанности главный тренер дублирующего состава Нурмат Мирзабаев.
8 июня 2013 года главным тренером «Тараза» стал голландский специалист, ранее возглавлявший сборную Казахстана и футбольный клуб «Астана». Потом его уволили из-за плохих результатов.

Результаты выступлений

Чемпионат Казахстана

Кубок Казахстана

Советский период 
В 1961—1991 — участник 31 чемпионата СССР (класс Б — 10 сезонов, вторая лига — 21). В 1101 матче +464=267-370, мячи 1524—1264. Лучшее место — 2 (1971, 1973, 1986).

Самая крупная победа — 8:0 («Авангард», Петропавловск, 1969).

Самое крупное поражение — 1:8 («Свердловец», Ташкентская обл., 1967).
 
В 7 розыгрышах Кубка СССР в 13 матчах +6=1-6, мячи 14-15. Высшее достижение — выход в 1/16 финала (1991/92).

Казахстанский период 
С 1992 — участник 17 сезонов в Премьер-лиге Казахстана: В 535 матчах: 209 побед, 100 ничьих и 226 поражений. Разница мячей: 686—669.

Самая крупная победа — 9:0 «Мунайшы», 1993.

Самое крупное поражение — 0:7 «Женис», Астана, 1999.

Фарм-клуб 
В 2003—2007 годах у «Тараза» существовал фарм-клуб — «Жамбыл», принимавший участие в Первой лиге и Кубке Казахстана.

В 2008 году «Тараз» играл в Первой лиге. Вернулся в высший дивизион.

В 2009—2010 годах во Второй лиге и Кубке Казахстана город Тараз также представляла команда, носившая названия ОСШИОСД (в 2009 году) и «Лашын» (в 2010). С 2011 года стала представлять город Каратау, продолжая играть в этих турнирах до 2015 года включительно.

В 2016—2020 годах во Второй лиге играла команда «Тараз U-21». С 2021 года в Первой лиге играет «Тараз-Каратау», во Второй лиге — «Тараз-М».

Стадион 
 
Матчи проводит на стадионе «Центральный», в прошлом «Химик», города Тараза (Джамбула). Стадион представляет собой овальное сооружение. 4 трибуны: северная, западная, южная и восточная. Построен в 1976 году, размеры игрового поля — 106×68 м, вместимость трибун — 12.525 мест, пластиковые сиденья.

Центральный стадион был построен в 1966 году. В 2013 году началась реконструкция стадиона. Построили навес над 50 % трибун, проводится улучшение освещения. Сделан косметический ремонт.

Символика

Клубные цвета

Форма

Достижения

Клуб 
Чемпионат Казахстана
  Чемпион: 1996
  Серебряный призёр (2): 1995, 1997.

Кубок Казахстана
 Обладатель: 2004
 Финалист (3): 1992, 1993, 2013

Первая лига
  Серебряный призёр (2): 2008, 2018

Игроки 
Футболист года:
 Олег Воскобойников (3) — 1996, 1997, 1998.

Бомбардир Премьер-лиги:
 Aлександр Шмариков — 1993;
 Олег Литвиненко — 1994;
 Нуркен Мазбаев — 1997.

Тренерский штаб и игроки

Тренерский штаб

Основной состав 
По состоянию на 16 марта 2023 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

   

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры клуба 

 Ротт, Евгений Петрович (1961—1962)
 Пётр Зенкин (1963—1966)
 Игорь Свешников (1967—1969)
 Курунбаев, Алим Д. (1970)
 Леонид Остроушко (1971—1972)
 Ротт, Евгений Петрович (1972, с июня)
 Евгений Кузнецов (1973 — июль 1979)
 Юрий Полянский (июль 1979 — май 1984)
 Виктор Катков (май 1984—1985)
 Курбан Бердыев (1986—1989)
 Ваит Талгаев (1990—1992)
 Вячеслав Хван (1993)
 Виталий Марьянков (1993—1994)
 ? (1995)
 Ваит Талгаев (август 1996—1997)
 Болатбек Джуасбаев (1998)
 Вячеслав Хван (1999, до августа)
 Вахид Масудов (август 1999 — май 2000)
 Алаш Утеушев (2000, с июня)
 Юрий Хакимов (2001)
 Аскар Кушикбаев (2002)
 Вячеслав Солохо (2003, до июня)
 Сергей Тагиев (июнь — июль 2003)
 Владимир Гулямхайдаров (2003, с августа)
 Юрий Коньков (2004—2005)
 Сергей Тагиев (2006 — май 2007)
 Аскар Кушикбаев (2007, с мая)
 Владимир Фомичёв (2008—2009)
 Ойрат Садуов (2010, до июня)
 Игорь Урсаки (2010, с июня)
 Дмитрий Огай (август — декабрь 2010)
 Анатолий Бельский (октябрь — ноябрь 2010, врио)
 Нуркен Мазбаев (2011)
 Ваит Талгаев (2011)
 Любомир Петрович (2012 — май 2013)
 Арно Пайперс (2013—2014)
 Нурмат Мирзабаев (и. о., апрель — июнь 2014)
 Евгений Яровенко (2014—2015)
 Нурмат Мирзабаев (январь — май 2016)
 Юрий Максимов (май — ноябрь 2016)
 Ваит Талгаев (2017 — май 2018)
 Нуркен Мазбаев (май — декабрь 2018)
 Вахид Масудов (2019)
 Нурмат Мирзабаев (и. о., сентябрь — декабрь 2019)
 Владимир Никитенко (2020)
 Вардан Минасян (2021)
 Нуркен Мазбаев (с 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Тараза»
 ФК «Тараз» на сайте Vesti.kz

Спортивные клубы Тараза